Giappone
Kawachi – antica provincia
Kawachi – comune del distretto di Inashiki, nella prefettura di Ibaraki
Distretto di Kawachi – distretto della prefettura di Tochigi